Althea Gibson ha battuto in finale Louise Brough 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Althea Gibson (Campionessa)
 Louise Brough (finale)
 Dottie Knode (semifinali)
 Shirley Bloomer (quarti di finale)

 Louise Brough (semifinali)
 Christine Truman (terzo turno)
 Ann Haydon (quarti di finale)
 Mary Hawton (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1957